Spojení písmen Z a Z může mít různé významy:

 Z. Z. Hill – americký bluesový hudebník
 ZZ Top – americká skupina
 ZZ (skupina) – japonská rocková skupina
 Zork Zero – interaktivní počítačová hra
 zdravotnické zařízení
 zkratka pro zabezpečovací zařízení na železnici